Pegatinas puede referirse a:

 el plural del adhesivo publicitario o pegatina; o
 el nombre común de la planta Rubia peregrina.